

Pessoas
Hans Christian Andersen

Desambiguações de antropônimos